«Под крышами Парижа» — название нескольких кинофильмов:
 «Под крышами Парижа» () — французский художественный фильм Рене Клера 1930 года.
  — французский художественный фильм 2007 года. В ролях Милен Демонжо, Мишель Пикколи.